Джонсон (округ, Арканзас)
Джонсон (округ, Джорджія)
Джонсон (округ, Іллінойс)
Джонсон (округ, Індіана)
Джонсон (округ, Айова)
Джонсон (округ, Канзас)
Джонсон (округ, Кентуккі)
Джонсон (округ, Міссурі)
Джонсон (округ, Небраска)
Джонсон (округ, Теннессі)
Джонсон (округ, Техас)
Джонсон (округ, Вайомінг)